Сезон 1953 — 9-й сезон «Крыльев Советов» в чемпионате СССР. После первого круга в связи с объединением добровольных спортивных обществ оборонных предприятий в единое ДСО «Зенит» команда стала носить название «Зенит». По итогам чемпионата команда заняла 7-ое место. В розыгрыше кубка СССР команда впервые дошла до финала.

Чемпионат СССР

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР

Игры и голы 

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|}

Примечания

Ссылки
 На www.rsssf.com
 На WildStat.ru
 На kc-camapa.ru

1953
Крылья Советов